Ulk steht für:
 Ulk kann einen scherzhaften Unfug bezeichnen, mit Pointe wird der unter Witz, als listige Handlung unter Streich beschrieben.
 Ulk, eine 1872–1933 erschienene Berliner satirische Zeitschrift
 Ulk, plattdeutsch für Europäischer Iltis
 Ulk, dänisch für Seeskorpion

ulk steht für:
 Meriam (Sprache) (ISO 639-3-Code) der Meriam (Torres-Strait-Insulaner), indigene Bevölkerung von Murray Island
 ulk-Dielektrikum (ultra-low-k), Dielektrikum mit einer Dielektrizitätszahl kleiner als 2,4, siehe Low-k-Dielektrikum

ULK steht für:
 Lensk Airport (IATA-Code), Lensk, Republik Sacha (Jakutien) in Russland
 Université libre de Kigali in Kigali, Ruanda
 Université libre de Kinshasa in Limete, Kinshasa, Demokratische Republik Kongo

ÚLK steht für:
 Únie ligových klubov (ÚLK), Verband der Vereine, die am Spielbetrieb der höchsten Fußballligen im Bereich des Slovenský futbalový zväz teilnehmen

Abkürzung